Dewi ist der Familienname folgender Personen:

 Komala Dewi (* 1989), indonesische Badmintonspielerin
 Torsten Dewi (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Tribhuwana Wijayattungga Dewi, javanesische Titularkönigin und die dritte Monarchin von Majapahit
 Utami Dewi (* 1951), indonesisch-amerikanische Badmintonspielerin

DEWI bezeichnet:
 Deutsches Windenergie-Institut, eine vom Land Niedersachsen 1990 gegründete Forschungsgesellschaft mit Hauptsitz in Wilhelmshaven, seit 2012 Teil von Underwriters Laboratories